Drucker kan syfta på:
 Peter Drucker
 Leon Drucker
 Wilhelmina Drucker